Гран-при Испании 1974 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1974 года. Автогонки прошли 28 апреля 1974 года на трассе Харама.

На этом этапе «Тиррелл» впервые выставил новую модель 007. В чемпионате появились две новые команды «Эймон» и «Троян». «Шэдоу» вернулась в гонки с Брайаном Редманом за рулём, а «Брэбем» заменил Ричарда Робартса на оплатившего свои выступления Рикки фон Опеля. Гонщик из Лихтенштейна первоначально должен был стартовать в команде «Энсайн» и его уход привёл к тому, что британская команда пропустила этот этап.

Квалификацию выиграл Ники Лауда, опередивший Ронни Петерсона на три сотых доли секунды. Витторио Брамбилла потерпел в квалификации тяжёлую аварию и не стартовал в гонке. Со старта вперёд вырвался Петерсон, лидировавший до 20 круга, когда двигатель его «Лотуса» начал работать с перебоями, а ещё через три круга отказал. Вышедший в лидеры Лауда вскоре ненадолго уступил первую позицию Жаки Иксу, а когда на машине бельгийца отлетело плохо закреплённое колесо, вновь вернулся на первое место. Австриец лидировал на протяжении всей оставшейся дистанции, установил быстрейший круг в гонке и одержал первую в карьере победу. Из-за дождя гонка была остановлена по истечении двух часов.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-20 Ронни Петерсон

21-22 Ники Лауда

23-24 Жаки Икс

25-84 Ники Лауда

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании